Con «tipos de virus» se puede hacer referencia a:
 Tipos de virus (biología)
 Tipos de virus (informática)